Wiegen bezeichnet:

 den Vorgang der Messung zur Bestimmung einer Masse mittels einer Waage
 Wiegen (Kochen), in der Küchensprache eine Zubereitungsart („feines Zerkleinern von Kochzutaten mit Hilfe eines Wiegemessers“)
 Wiegen (Wipperfürth), Hofschaft von Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen
 Wiegen (Gemeinde Friesach), Ortschaft von Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Wiegen (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Wiegen (Gleißenberg), Weiler in der Gemeinde Gleißenberg im Landkreis Cham des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern
 das sanfte Schaukeln eines Säuglings auf den Armen oder in einer Wiege („in den Schlaf wiegen“)

Siehe auch:
 Vigen
 Vygen